Niemcy:
 Oelsnitz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w  powiecie Vogtland
 Oelsnitz/Erzgeb. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Oelsnitz/Vogtl. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Zobacz też 
 Ölsnitz